Strafvollzugsgesetz heißen:

 Strafvollzugsgesetz (Deutschland), Gesetz über den Vollzug der Freiheitsstrafe und der freiheitsentziehenden Maßregeln der Besserung und Sicherung (StVollzG) – wird seit 2006 durch die Länderstrafvollzugsgesetze teilweise ersetzt
 Strafvollzugsgesetz (Österreich), Bundesgesetz vom 26. März 1969 über den Vollzug der Freiheitsstrafen und der mit Freiheitsentziehung verbundenen vorbeugenden Maßnahmen (StVG)
 Strafvollzugsgesetz (Liechtenstein) (StVG)
sprachlich übertragen:
 Strafvollzugsgesetz (Türkei), eigentlich Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun (‚Gesetz über den Vollzug von Strafen und Sicherheitsmaßregeln‘)

Siehe auch:
 Strafvollzugsrecht – ein Überblick
 Jugendstrafvollzugsgesetz (Deutschland)
 STVG